Андрюс може да се отнася за:
 Хора
 Дана Андрюс (1909 – 1992), американски актьор
 Джули Андрюс (р. 1935), английска актриса
 Кейт Андрюс (1920 – 1957), американски автомобилен състезател
 Навийн Андрюс (р. 1969), английски актьор
 Томас Андрюс (1873 – 1912), ирландски бизнесмен
 Хари Андрюс (1911 – 1989), английски актьор

 Други
 Андрюс (окръг), окръг в Тексас, Съединените щати